Ла́урила () — финская фамилия. Известные носители:

 Лаурила, Анни (род. 1989) — финский архитектор.
 Лаурила, Калеви (1937—1991) — финский лыжник.